3-й чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2000 года в блице прошёл 7—9 августа в Тель-Авиве, Израиль под эгидой ФМЖД.

Чемпионом мира во второй раз стал россиянин Александр Шварцман, второе место занял представитель Латвии Гунтис Валнерис, третье — представитель Израиля Игаль Койфман. Арбитр — Франк Тир  (Нидерланды).

Регламент 
18 участников из 7 стран играли по круговой системе. Затем проводились полуфинальные матчи и финал. На партию давалось 5 минут + 5 секунды за ход. В полуфинале и финале проводились микро-матчи из двух партий с контролем времени по 3 минуты + 3 секунды на партию. В случае ничьей предпочтение отдавалось игроку, набравшему большее количество очков в круговом турнире.

Таблица

Матч за 4 место 
Набравшие по 22 очка Харм Вирсма, Вигер Весселинк и Владимир Мильшин провели дополнительный матч для определения четвёртого полуфиналиста.

 Харм Вирсма не играл матч за 3 место.

Ссылки 

 Результаты (History/WC blitz)

Мужчины 2000 (блиц)
2000 год в шашках